Les élections cantonales se sont déroulées les  et .

Résultats 
Ce scrutin est marqué par un très fort taux d'abstention, qui s'élève à 46,56 %.

Résultats nationaux

Présidents de conseils généraux élus

Rapport de force

Par département

Notes et références 

France
1973
1973 en France